Кісь — українське прізвище.

Відомі носії 
 Андрій Кісь (* 1982) — український санкар
 Оксана Кісь (* 1970) — українська вчена-історик і громадська діячка
 Роман Кісь (1949—2020) — український філософ, антрополог, етнолінгвіст і поет
 Ярослав Кісь (1918—1986) — український історик

Українські прізвища